Sovetskoe 
 Sovetskoe, villaggio della Oblast' di Belgorod
 Sovetskoe, località del Kraj di Altaj
 Sovetskoe, denominazione di Zelenokumsk fino al 1965

Pagine correlate 

 Sovetsk
 Sovetskaja
 Sovetskij